Komputerowe gry akcji w uniwersum Gwiezdnych wojen:
 Star Wars: Battlefront II – gra z 2005 roku wyprodukowana przez Pandemic Studios
 Star Wars Battlefront II – gra z 2017 roku wyprodukowana przez EA DICE